Флаг Фро́ловского муниципального района Волгоградской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 30 ноября 2007 года и является официальным символом Фроловского муниципального района.

Описание флага 
«Флаг Фроловского муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию описанного в п. 2 герба Фроловского муниципального района в синем, жёлтом и красном цветах».

Описание герба изложенное в пункте 2: «Герб Фроловского муниципального района представляет собой традиционный для российской геральдики прямоугольный геральдический щит, разделённый стропиловидно, на червлёном поле слева и справа — золотые пламена, в нижнем лазоревом поле — золотой пшеничный букет, перевязанный бантом и положенный на венок из цветов и листьев того же металла. Щит венчает золотая земельная корона о пяти зубцах».

Обоснование символики 
Название города «Фролово» происходит от фамилии казака "Фролов", поселившегося в 19 в.н.э в х. Лыжинка (впоследствии хутору Лыжинка присвоен статус города и переименован в г. Фролово). На г. Фролово является районным и культурным центром Фроловского района.

Пшеничный сноп — основное занятие сельского населения, в сочетании с венком образует русскую литеру «Ф», являющуюся заглавной в слове Фроловский.

Пламена — полезные ископаемые нефть и газ, составляющие основное богатство района.

Пятиконечная корона — установленный по количеству зубцов символ муниципального образования.

Красный цвет — символ храбрости, мужества и неустрашимости.

Синий цвет — символ красоты, мягкости, величия.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, справедливости и великодушия.

Примечания